Christian Wilhelm Gerbel ist der Name folgender Personen:

* Christian Wilhelm Gerbel (Politiker, 1791) (1791–1853), deutscher Politiker, MdL Baden
 Christian Wilhelm Gerbel (Politiker, 1820) (1820–1894), deutscher Politiker, MdL Baden